A 2017-es ADAC német TCR-bajnokság a széria második idénye volt. A szezon április 29-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és szeptember 24-én ért véget a Hockenheimringen. Josh Flies sikeresen megvédte a bajnoki címet, ezzel kétszeres bajnokká avanzsált.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők 
Pontrendszer

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

Németország